Черниговка — название географических объектов.

Населённые пункты

Абхазия 
 Черниговка — село в Гульрипшском районе, в части бывшего Ганахлебского сельсовета.
 Черниговка — село в Гульрипшском районе, в части бывшего Мерхеульского сельсовета.

Казахстан 
 Черниговка — бывшее село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2007 году.
 Черниговка — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Черниговка — название аула Кобетей Нуринского района Карагандинской области до 1999 года.

Россия 
 Черниговка — село в Архаринском районе Амурской области.
 Черниговка — село в Свободненском районе Амурской области.
 Черниговка — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Черниговка — село в Чишминском районе Башкортостана.
 Черниговка — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Черниговка — деревня в Иланском районе Красноярского края.
 Черниговка — деревня в Каратузском районе Красноярского края.
 Черниговка — село в Задонском районе Липецкой области.
 Черниговка — деревня в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Черниговка — деревня в Чановском районе Новосибирской области.
 Черниговка — село в Кормиловском районе Омской области.
 Черниговка — деревня в Таврическом районе Омской области.
 Черниговка — село в Черниговском районе Приморского края.
 Черниговка — хутор в Кашарском районе Ростовской области.

Украина 
 Черниговка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Черниговка — посёлок в Черниговском районе Запорожской области.
 Черниговка — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Черниговка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Черниговка — село в Геническом районе Херсонской области.

Аэродром 
 Черниговка — аэродром армейской авиации в Приморском крае России.

См. также 

 Большая Черниговка
 Малая Черниговка
 Черниговский